«Кузбасс» — название футбольных клубов:
 «Кузбасс» — футбольный клуб из Кемерово.
 «Кузбасс» — название футбольного клуба «Новокузнецк» в 2013 году (в 2003—2013 годах — «Металлург-Кузбасс»)